Кубок Англии 1900/1901 () — 30-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб Южной футбольной лиги «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в переигровке финального матча «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1. Это единственный случай в истории Кубка Англии, когда его выиграл клуб, не входивший в Футбольную лигу.

Календарь

Промежуточный раунд 
В промежуточном раунде было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 10 победителей пятого квалификационного раунда и 10 новых участников: два клуба из Первого дивизиона («Ливерпуль» и «Сток») , шесть клубов из Второго дивизиона («Берзлем Порт Вейл», «Глоссоп», «Гримсби Таун», «Ньютон Хит», «Нью-Брайтон Тауэр» и «Вулидж Арсенал») и два клуба из Южной футбольной лиги («Портсмут» и «Бристоль Сити»).

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 32 команды: 10 победителей промежуточного раунда, 16 из 18 клубов Первого дивизиона, а также 3 клуба из Второго дивизиона («Смолл Хит», «Бернли» и «Лестер Фосс») и 3 клуба из Южной футбольной лиги («Саутгемптон», «Миллуолл Атлетик» и «Тоттенхэм Хотспур»).

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Финал прошёл 20 апреля 1901 года на лондонском стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились «Тоттенхэм Хотспур» и «Шеффилд Юнайтед». Более 114 тысяч зрителей наблюдали за тем, как команды сыграли вничью со счётом 2:2.

В переигровке, которая состоялась через неделю на стадионе «Бернден Парк», победу одержал «Тоттенхэм» со счётом 3:1. «Шпоры» стали первым в истории клубом, выигравшим Кубок Англии, не являясь при этом членом Футбольной лиги.

Матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии 1900/01 на сайте RSSSF.com

1901
Футбол в Англии в сезоне 1900/1901